Strelizenaufstand (russ. Стрелецкий бунт) bezeichnet zwei Aufstände im russischen Heer des 17. Jahrhunderts:

 Erster Strelizenaufstand, siehe Moskauer Aufstand 1682
 Zweiter Strelizenaufstand 1698